Тарасовская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 4-5 километрах к северо-западу от города Вельска. Ближайшие населённые пункты: на юго-западе деревни Ерёминская и Овчинниковская.
 Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
В 0,5 километрах от деревни проходит федеральная автомобильная дорога (Объездной участок вокруг города Вельск). Через деревню проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «К-002» Вельск—Хозьмино—Шабаново—Комсомольский.

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда (2-го стана) Вологодской губернии под номером «2530». Насчитывала 10 дворов, 33 жителя мужского пола и 42 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Кьяндского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Тарасовское находилось 17 хозяйств, в которых проживало 54 жителя мужского пола и 64 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»